Gurry ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Gurry (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Francis Gurry (* 1951), australischer Jurist
 Jack Gurry (1907–1983), britischer Fußballspieler
 Kick Gurry (* 1978), australischer Schauspieler